Alfredo da Motta (né en 1921), un ancien joueur de basket-ball brésilien
 Daniel da Mota (né en 1985), un footballeur international luxembourgeois
 João da Motta e Silva (1685-1747), un cardinal portugais
 José Albano Ferreira da Mota (né en 1964), un ancien joueur de football portugais devenu entraîneur
 José Vianna da Motta  (1868-1948), un pianiste, enseignant et compositeur portugais
 Autres
 Stade António Coimbra da Mota, un stade situé à Estoril au Portugal

Voir aussi 
 Motta